NLRP5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 200 амінокислот, а молекулярна маса — 134 342.

Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки